Ауербах — прізвище німецького або єврейського походження

Відомі носії:
 Бертольд Ауербах — німецький письменник єврейського походження.
 Еріх Ауербах — німецький філолог і літературний критик.
 Ауербах Олександр Андрійович — гірничий інженер.
 Ауербах Френк Гельмут (1931) — англійський художник родом із Німеччини.
 Ред Ауербах (1917—2006) — американський професійний баскетбольний тренер і керівник.
 Шарлотта Ауербах — дослідниця в галузі генетики
Населені пункти:
 Ауербах-ін-дер-Оберпфальц () — місто в Німеччині, розташоване в землі Баварія (округ Верхній Пфальц).
 Ауербах () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баварія (округ Нижня Баварія).
Єврейські прізвища
Німецькі прізвища